Goldman steht für:
 Goldman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Goldman-Gleichung, die die Berechnung des Membranpotentials ermöglicht
 Goldman-Dilemma
 Goldman Sachs, Investmentbank
 Goldman Environmental Prize, Umweltschutzpreis
 Goldman & Salatsch, Herrenausstatter in Wien

Goldman ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goldman (Arkansas)
 Goldman (Louisiana)
 Goldman (Missouri)

geografischer Objekte:
 Goldman-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand

Siehe auch:
 Goldmann
 Coltman